Брамсон — еврейская фамилия.

 Брамсон, Абрам Моисеевич (1871—1939) — русский и советский пульмонолог, фтизиатр, брат Л. М. Брамсона.
 Брамсон, Леонтий Моисеевич (1869—1941) — еврейский общественный деятель, публицист.
 Брамсон, Моисей Вульфович (Михаил Васильевич; 1862—?) — народоволец, политкаторжанин, мемуарист.